Latinität (Lateinität, Lateinertum; lateinisch Latinitas) steht für:
 allgemein die Beherrschung der lateinischen Sprache, siehe Lateinunterricht
 das Verbreitungsgebiet der lateinischen Sprache, siehe Romania (Linguistik)
 die Zugehörigkeit zu einer von den Römern abstammenden vermeintlichen Rasse, siehe Lateinische Rasse
 im Römischen Reich ein Sonderstatus ursprünglich für die Bewohner von Latium, zwischen römischem Bürgerrecht und Fremdenstatus, siehe Latinität 
 speziell in der römischen Rhetorik die Sprachreinheit des Ausdrucks, siehe römische Rhetorik
 das Christentum römisch-lateinischer Prägung in Abgrenzung zur Orthodoxie, siehe Lateinische Kirche

spezieller:
 Goldene Latinität, die Epoche der klassischen lateinischen Literatur
 Silberne Latinität, die nachklassische lateinische Literatur, siehe unter Silberne Latinität